Чемпіонат Шотландії з футболу 1900—1901 — футбольне змагання у найвищому дивізіоні чемпіонату Шотландії, що стартував 15 серпня 1900 та фінішував 27 квітня 1901. Це 11-й сезон чемпіонату Шотландії. Свій четвертий титул чемпіона здобув «Рейнджерс».

Підсумкова таблиця

Див. також 
 Олд Фірм

Посилання 
 Чемпіонат Шотландії на wildstat 
 Чемпіонат Шотландії в базі даних Rec.Sport.Soccer Statistics Foundation

1900
Шотландія
Шотландія